Klaas peut faire référence à :

Prénom 
  (1927–1990), musicien néerlandais,
  (1955- ), joueur néerlandais de hockey sur glace,
 Klass Bruinsma (1931- ), traducteur néerlandais,
  (1953–1991), baron de la drogue néerlandais,
 Klaas Dijkhoff (1981- ), homme politique néerlandais,
  (1983- ), animateur de télévision allemand,
 Klaas-Jan Huntelaar (1983- ), footballeur néerlandais,
  (1970- ), joueur de cricket néerlandais,
  (1770–1837), personnalité prussienne,
  (1890–1952), professeur et théologien néerlandais,
  (1936- ), personnalité néerlandaise
 Klaas Veering (1981- ), gardien de but néerlandais,
 Klaas de Vries (1944- ), compositeur néerlandais,
 Klaas de Vries (1943- ), homme politique néerlandais
 Klaas-Erik Zwering (1981- ), nageur néerlandais,
 Klaas, DJ et producteur allemand.

Nom de famille 
  (1983- ), joueur américain de soccer,
 Kathrin Klaas (1984- ), lanceur de marteau allemand,
 Polly Klaas (1981–1993), victime américaine.

Voir aussi 
 Jan Klaasen, version néerlandaise de Punch et Judy
 Claus
 Klaus